МИСИ — российский женский футбольный клуб из Москвы. Основан в 1990 году. Команда сформирована при Московском инженерно-строительном институте. На высшем уровне в чемпионате России играл в 1994—1995 годах. Высшее достижение — одиннадцатое место в 1994 году.

Названия 
 1990—1992 — МИСИ
 1993—1994 — МИСИ-БИНА
 1995 — МИСИ

Чемпионаты СССР и России

Статистика выступлений

Выступления в Кубке России 
 1992 | 1/16 | МИСИ-Прометей (Санкт-Петербург) 1:2  Антонченко

 1993 | 1/8 | МИСИ-БИНА-Циклон (Санкт-Петербург) 0:1

 1994 | 2ОТ | МИСИ-БИНА-Надежда (Воскресенск) 2:2 (пен.5:4)  Литвиненко,  Мороз
 1994 | 3ОТ | МИСИ-БИНА-Белые Ветры (Москва) 1:0  (авт.) Груздева
 1994 | 1/8 | Сила (Санкт-Петербург)-МИСИ-БИНА 3:0 

 1995 | 1/8 | СИМ (Москва)-МИСИ-БИНА 1:0

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1990 на сайте RSSSF
 Чемпионат СССР 1991 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1994 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1995 на сайте RSSSF
 на сайте WOMEN SOCCER

Футбольные клубы России
Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Москвы
Московский строительный университет